Santa Teresa puede hacer referencia a varias santas de la Iglesia católica:

 Teresa de Jesús, una religiosa y mística española del ;
 Teresa Margarita Redi, religiosa carmelita italiana del ;
 Teresa de Lisieux, una religiosa francesa del ;
 Teresa de los Andes, una religiosa chilena del ;
 Teresa de Jesús Journet, patrona de la ancianidad;
 Teresa Benedicta de la Cruz (1891-1942), filósofa, mística, religiosa carmelita, mártir y santa alemana de origen judío;
 Teresa Couderc (1805-1885), monja francesa fundadora de la Compañía de Nuestra Señora del Retiro del Cenáculo;
 Teresa de Calcuta (1910-1997), monja de origen albanés y naturalizada india.

Además, es el nombre de varias ciudades y divisiones administrativas:
 Santa Teresa, localidad del municipio de Bácum, Sonora, México;
 Santa Teresa, localidad del municipio de Bacanora, Sonora, México;
 Santa Teresa, localidad de la Provincia de La Pampa, Argentina;
 Santa Teresa, localidad de la Provincia de Santa Fe, Argentina;
 Santa Teresa, barrio de Río de Janeiro, Brasil;
 Santa Teresa, barrio de Albacete, España;
 Santa Teresa, barrio de la Baracaldo, España;
 Santa Teresa municipio de Nicaragua;
 Santa Teresa, balneario en el departamento de Rocha, Uruguay;
 Santa Teresa, división administrativa del Municipio Libertador de Caracas, Venezuela;
 Avenida Santa Teresa, avenida de la ciudad de Asunción, Paraguay.

Y también puede referirse a:

 Santa Teresa, fortaleza de la época colonial, ubicada en el departamento uruguayo de Rocha;
 Embalse de Santa Teresa, embalse en Salamanca, España;
 Ron Santa Teresa, marca de ron venezolano.
 Convento e Iglesia de Santa Teresa, monasterio de clausura e iglesia ubicadas en la ciudad del Cusco, Perú